Njemačka vaterpolska prvenstva se održavaju od 1912. godine.

Prekidi su bili u razdobljima:

 od 1914. – 1918., zbog prvog svjetskog rata
 1935. - zbog intenzivnih priprema za OI 1936. u Berlinu
 1944. – 1946., zbog ratnih operacija po Njemačkoj u završnoj fazi drugog svjetskog rata, kao i obnove uvelike uništene zemlje

Do 1990. su se odigravala odvojena prvenstva SR Njemačke i DR Njemačke.

 1972. - zbog priprema za OI 1972. u Münchenu

Kronologija 

Uslijedila je podjela Njemačke na zapadnu i istočnu. Svaka od tih dviju novih država je imala svoje vlastito, odvojeno prvenstvo.

Ujedinjenjem Njemačke, lige su se ujedinile i prvenstvo je opet bilo jedinstveno.

Prvoligaška vaterpolska natjecanja
Njemačka vaterpolska natjecanja
Njemačka prvoligaška natjecanja